Этре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Приморская Шаранта. Входит в состав кантона Этре. Округ коммуны — Ла-Рошель.

Код INSEE коммуны — 17028.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 8914 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 5870 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 4257 были экономически активными, 1613 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 4257 активных жителей работали 3640 человек (1826 мужчин и 1814 женщин), безработных было 617 (308 мужчин и 309 женщин). Среди 1613 неактивных 595 человек были учениками или студентами, 621 — пенсионерами, 397 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Этре  

Коммуны департамента Приморская Шаранта